Су́йда — топоним в Гатчинском районе Ленинградской области:
 Суйда — посёлок.
 Суйда — посёлок при станции.
 Суйда — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.
 Суйда — река.
 Суйда — музей-усадьба А. П. Ганнибала, прадеда А. С. Пушкина.